Акциденция:
 Акциденция — в философии — случайное свойство вещи
 Акциденция (доход) — Случайный дополнительный доход, плата, взимавшаяся с просителей, взятка
 Акциденция (полиграфия) — малая полиграфическая продукция